Fitch kan som auktorsförkortning betyda:

 Asa Fitch
 Alison J. Fitch
 John E. Fitch
 Henry Sheldon Fitch
 Walter Hood Fitch

Robotskapade auktorsförkortningar